Endingen heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Endingen am Kaiserstuhl, Stadt im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Endingen (Balingen), Stadtteil der Stadt Balingen im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Endingen AG, Gemeinde im Kanton Aargau

Orte, Gemeindeteile:
 Endingen (Jakobsdorf), wüst gefallener Ortsteil der Gemeinde Jakobsdorf im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Endingen (Rapperswil), Vorgängersiedlung der Stadt Rapperswil im Kanton St. Gallen

Endingen Steht für:
 Herren von Endingen, Adelsgeschlecht

Siehe auch: 
 Edingen 
 Endingerturm
 Endingerhorn